Седдон — фамилия. Известные носители:

 Седдон, Джеймс (1815—1880) — военный министр Конфедерации (1862—1865).
 Седдон, Маргарет (род. 1947) — американский астронавт.
 Седдон, Ричард (1845—1906) — 15-й премьер-министр Новой Зеландии (1893—1906).
 Седдон, Томас (1821—1856) — английский художник.

Топоним:
  — город в Новой Зеландии.